Oblężenie Lwowa (1648)
 Oblężenie Lwowa (1655) 
 Oblężenie Lwowa (1672)

Zobacz też